Christian Christiansen kan avse:

Christian Christiansen (fysiker)
Christian Christiansen (politiker)
Christian Christiansen (tonsättare)
Christian S. Christiansen